Miejscowości w Polsce:
 Smrock-Dwór
 Smrock-Kolonia